Mie steht für:

 in Skandinavien, Norddeutschland und Frankreich gebräuchlicher Vorname, siehe Maria
 Mie Andreasen (* 1972), dänische Filmproduzentin
 Mie Bekker Lacota (* 1988), dänische Radrennfahrerin
 Mie Leth Jans (* 1994), dänische Fußballspielerin
 Mie Østergaard Nielsen (* 1996), dänische Schwimmerin
 Mie Schjøtt-Kristensen (* 1984), dänische Badmintonspielerin
 in Japan gebräuchlicher weiblicher Vorname
 Mie Hama (* 1943), japanische Schauspielerin
 Mie Takeda (* 1976), japanische Biathletin
 Mie-Nudeln, asiatische Nudeln
 Mie-Streuung, in der Physik
 Zustandsgleichung von Mie-Grüneisen
 Mie-Universität

Geographie:

 Präfektur Mie, eine Ken (Präfektur (Japan)) Japans 
 Mie-gun, einen Gun (Japan) (Landkreis) dieser Präfektur
 Mie (Mie), bis 1954 ein Mura (Japan) (Dorf) dieses Landkreises
 Mie (Ōno) (), bis 2005 eine -machi (Stadt) im Kreis Ōno der Präfektur Ōita
 Mie (Nishikunisaki), bis 1954 ein -mura (Dorf) im Kreis West-Kunisaki der Präfektur Ōita
 Mie (Nagasaki), bis 1973 ein -son (Dorf) in der Präfektur Nagasaki, heute ein deckungsgleiches Gebiet (-chiku) und darin ein Stadtteil (-machi) der Stadt Nagasaki
 Mie (Tochigi), bis 1954 ein -mura (Dorf) in der Präfektur Tochigi
 Mie (Akita), bis 1954 ein -mura (Dorf) in der Präfektur Akita
 Mie (Kyōto), bis 1951 ein -mura (Dorf) in der Präfektur Kyōto
 Mie (Marskrater), ein Krater in der Tiefebene Utopia Planitia auf dem Planeten Mars

Mie ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mie (1865–1911), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Gustav Mie (1868–1957), deutscher Physiker und Namensgeber der Streuung

MIE steht als Abkürzung für:

 Microsoft Internet Explorer, alter Name für den Webbrowser Internet Explorer

Abkürzung